Бактаун () — невключённая территория в тауншипе Саут-Ковентри, штат Пенсильвания, США.
Представляет собой собрание нескольких домов около пересечения дорог Пенсильвании 23 и 100.

Поселение Бактаун образовалось около таверны Бак, которая находилась на перекрёстке с 1790 года. В 1883 году Бактаун представлял из себя только 6 домов и гостиницу.

В Бактауне расположен основной кампус школьного района Оуэна Роберта. В посёлке находится несколько исторических зданий, агентство недвижимости, бензозаправка Sunoco, банк, агентство по продаже автомобилей, церковь, ресторан, парикмахерская, а также магазин, торгующий лошадьми. Большинство из перечисленных точек расположены вдоль трассы 100.

Примечания

Ссылки 

Невключённые территории Пенсильвании
Населённые пункты округа Честер (Пенсильвания)